Трансверсаль — понятие из теории множеств.
 Теорема о трансверсалях — классическая теорема аффинной геометрии.
 В геометрии треугольника трансверсалью называют прямую, пересекающую три стороны треугольника или их продолжения.
 Трансверсальность — понятие в математике.
  — теорема в дифференциальной топологии.